Сокол може да се отнася за:

 Сокол, събирателно за средно големи дневни грабливи птици:

 Селища в България
 Сокол, село в област Силистра.
 Сокол, село в област Сливен.

 Селища в Гърция
 Сокол, село в дем Довища.

 Селища в Русия
 Сокол, град в Русия.

 Футболни отбори
 Сокол, футболен клуб от град Пловдив.
 Сокол, футболен клуб от село Марково, област Пловдив.
 Шипченски сокол, бивш футболен отбор от Варна.

 Други
 Сокол (дружество), спортно движение, създадено в Чехия
 Сокол (община), община в Румъния